Розпша:

 Розпша — село в Польше, административный центр гмины Розпша.
 Розпша — железнодорожная станция в селе Розпша.
 Розпша — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Пёткувский повят, Лодзинское воеводство.